Меньково — название населённых пунктов:

Россия 
 Меньково — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Меньково — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Меньково — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Меньково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.